USS Austin je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:
 USS Austin (1839)
 USS Austin (DE-15)
 USS Austin (LPD-4)

Austin